Albert Hellebaut (1868-1951), Belgisch generaal en minister
Joseph Hellebaut (1842-1924), Belgisch generaal en minister (vader van Albert Hellebaut)
Tia Hellebaut (1978), Belgisch atlete (hoogspringster en meerkampster)